6 км — остановочный пункт Омского региона Западно-Сибирской железной дороги, расположенный на линии «Омск — Иртышское» в границах города Омска.

История 
Открыт в 1960 году одновременно с пуском движения по линии «Омск — Иртышское» на юг от Транссиба.

Назван по расстоянию до узловой станции Карбышево I, транзитного пункта на главном ходу Транссибирской магистрали.

Движение по остановочному пункту 
Движение по состоянию на 2016 год представлено тремя парами электропоездов, связывающими Омск со станциями юга области на Иртышском направлении.

Поезда дальнего следования на 6 км не останавливаются, следующая их остановка при движении от Омска — станция Стрела у посёлка Таврическое.

Примечания

Ссылки 
 6 км на сайте Единая сетевая разметка

Транспорт Омска
Остановочные пункты Западно-Сибирской железной дороги